35 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Sformowany w kwietniu 1915. Rozformowany na początku 1918 r. 

Organizacja w 1914 r.
 55 Dywizja Piechoty
 67 Dywizja Piechoty
 12 Kaliski pułk konny
 35 korpuśny dywizjon  moto-artyleryjski
 29 batalion saperów 

Korpus wchodził w skład armii:
 2 Armii (08.06 - 1.09.1915)
 4 Armii (18.10.1915 - 1.05.1916)
 2 Armii (13.02 - 1.05.1916)
 4 Armii (21.05 - 1.11.1916)
 2 Armii (27.11 - 1.01.1917)
 10 Armii (16.01 - 1.04.1917)
 3 Armii (18.11 - grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. lejtnant N. P. Reszikow (kwiecień 1915 - maj 1916) 
 gen. lejtnant P. A. Parczewskij (maj 1916 - kwiecień 1917)
 gen. lejtnant G. M. Wannowskij (kwiecień - lipiec 1917)
 gen. lejtnant M. M. Stawrow (od lipca 1917)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego